Арель:
 Арель — бывшее название реки на Руси, протекает по территории современных Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей Украины, левый приток Днепра.
 Аре́ль — в Смоленском крае (на Смоленщине) России название качели. 
  «Аре́ль» ([aʁɛl]; фр. [Révolte de la] Harelle; от восклицания Haro! — «Ко мне!», «Ату!») — восстание жителей Руана в 1382 году, некоторыми называется Гаре́ль.

См. также 
 Орель